«Río Claro» puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 La ciudad de Rio Claro, municipio del Estado de São Paulo, Brasil.
 La ciudad de Rio Claro, municipio del Estado de Río de Janeiro, Brasil.
 La comuna de Río Claro (comuna), en la Región del Maule, Chile.
 El pueblo de Río Claro, cerca de la Ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela.
 El pueblo de Río Claro, en el cantón de Golfito, la provincia de Puntarenas, zona sur de Costa Rica.

Ríos 
 Río Claro (Elqui), un afluente del río Elqui, en la Región de Coquimbo, Chile.
 Rio Claro (Maipo), afluente del río Maipo, Chile.
 Río Claro de Rengo, un afluente izquierdo del río Cachapoal que bordea por el norte a la ciudad de Rengo. OSM
 Río Claro (Cauquenes), afluente izquierdo del río Cachapoal entre Coya y Rancagua. OSM
 Río Claro (Tinguiririca), afluente del río Tinguiririca. OSM
 Río Claro de Teno, un afluente del río Teno, en la provincia de Curicó, Región del Maule, Chile. OSM
 Río Claro de Talca, importante afluente del río Maule, que pasa por la ciudad de Talca, en la Región del Maule, Chile.
 Río Claro (Colbún), afluente cordillerano del río Maule, que desemboca en el Maule poco antes del Lago Colbún, en la Región del Maule, Chile. OSM
 Río Claro (Yumbel), un afluente del río de La Laja, en la Región del Biobío, Chile. OSM
 Río Claro (Palena), un afluente del río Palena en la Región de Aysén. A veces llamado "río Claro Solar".
Véase también Río Clarillo (Maipo)

Infraestructura ferroviaria 
 La estación Río Claro, una estación de ferrocarriles de Yumbel, en la Región del Biobío, Chile.
 El Puente Ferroviario Río Claro (Yumbel), al lado de la estación Río Claro. 
 El Puente Ferroviario Río Claro (Rengo), al norte de la estación Rengo.
 El Puente Ferroviario Río Claro (Camarico), al norte de la estación Camarico.